Salinas (Californië), een stad in de Verenigde Staten
 Salinas (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
 Salinas (Spanje), een gemeente in Spanje
 Leintz-Gatzaga (Salinas de Léniz), een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa
 Salinas (Ecuador)
 Salinas (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Salinas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Personen 
 Carlos Salinas, een president van Mexico
 Enrique Salinas, een Mexicaans zakenman
 Fernando Salinas, een Boliviaanse voetballer
 Julio Salinas, een Spaanse voetballer